Plesiopleurodon est un genre éteint de reptiles marins faisant partie de la super-famille (ou du sous-ordre selon les classifications) des plésiosaures et de la famille des Polycotylidae. Il a vécu au début du Crétacé supérieur dans ce qui est aujourd'hui le Wyoming.

Un seul spécimen a été découvert, par le paléontologue américain Kenneth Carpenter dans les Rattlesnake Hills du Wyoming. Il est constitué d'un crâne complet, des mandibules, des vertèbres cervicales et de l'os coracoïde d'une épaule droite. Ces restes fossiles ont été décrits sous le nom d'espèce Plesiopleurodon wellesi par Kenneth Carpenter en 1996.

Distribution et datation 
Le seul spécimen de Plesiopleurodon a été découvert dans les sédiments marins de la formation des Hailey Shales dans le Wyoming aux États-Unis.
Cette formation géologique est datée du Cénomanien inférieur, soit il y a environ entre  (millions d'années).

Description 
Plesiopleurodon est beaucoup moins grand que la majorité des plésiosaures ; il ne dépasse pas les trois mètres de long, il a donc pu être assez souvent la proie d'autres reptiles marins ou de poissons carnivores comme les requins.

Ce reptile vivait au Crétacé supérieur et se nourrissait de poissons, de mollusques et probablement de reptiles plus petits. On imagine que si une occasion d'attraper un ptérosaure imprudent volant à basse altitude se présentait, il n'hésitait pas à en faire son repas.

Notes et références

Références taxinomiques 
 
 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1996